Die BNP Paribas Open 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 21. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In dieser Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu wurden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open der Damen ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, er schied jedoch im Halbfinale gegen Ivan Ljubičić aus. Der Kroate traf im Finale auf Andy Roddick und gewann in zwei Sätzen mit 7:63, 7:65. Im Doppel traten Andy Roddick und Mardy Fish nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Roddick mit James Blake antrat, spielte Fish mit Mario Ančić als Paarung; beide schieden früh aus. Sieger im Doppel wurden Marc López und Rafael Nadal. Diese besiegten im Finale Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.645.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.550.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. März 2010 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Indian Wells